Darboux steht für:

 Darboux-Insel, Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Gaston Darboux (1842–1917), französischer Mathematiker
 Darbouxsche Summe, siehe Riemannsches Integral#Ober- und Untersummen
 Darboux-Theorem, siehe Symplektische Mannigfaltigkeit
 Darboux-Transformation